Berri Txarrak, grup de rock alternatiu de Navarra
 B't X (de l'acrònim en japonès ビート・エックス, romanitzat Bīto Ekkusu), manga i anime de ciència-ficció creat per Masami Kurumada
 BTX (química) (de l'acrònim de Benzè, Toluè i Xilè), barreja de compostos orgànics volàtils present en el petroli
 Batracotoxina, alcaloide esteroidal cardiotòxic i neurotòxic que es troba en certes espècies de granota
 Toxina botulínica (del seu nom en angles Botulinum Toxin), neurotoxina elaborada pel bacteri Clostridium botulinum
 Bildschirmtext, sistema de videotext interactiu històric desenvolupat a Alemanya
 BTX (factor de forma) (de l'acrònim en anglès Balanced Technology eXtended), factor de forma de placa mare d'ordinador
 Btx. també és l'abreviatura de Batxillerat, etapa del sistema educatiu secundari